Главное управление торгового мореплавания и портов — российское государственное ведомство.

Учреждено 7 ноября 1902 года, возглавлялось Великим князем Александром Михайловичем.

В состав нового ведомства из Министерства финансов был передан отдел торгового мореплавания, Совет по делам торгового мореплавания и Комитет по портовым делам. Из Министерства путей сообщений — отдел торговых портов. Кроме того, подразделениями Главного управления были Совет главноуправляющего, Технический совет, канцелярия главноуправляющего и архив при ней, Учебный комитет по мореходному образованию и Комитет по делам о выдаче ссуд на приобретение морских торговых судов. В октябре 1905 года Главное управление торгового мореплавания и портов вошло в состав вновь образованного Министерства торговли и промышленности, после чего великий князь отказался от управления ведомством, уже не соответствующим его высокому рангу.
Водный транспорт в России
Государственное устройство Российской империи